Martinus van Scheltinga (1656-1726) - grietman van Aengwirden
 Martinus van Scheltinga (1666-1742) - grietman van Lemsterland en Schoterland
 Martinus van Scheltinga (1736-1799) - grietman van Schoterland
 Martinus van Scheltinga (1744-1820) - grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland